Альберт Авраменко:
 Авраменко, Альберт Куприянович (1940—2007) — советский и российский звукорежиссёр.
 Авраменко, Альберт Петрович (1937—2013) — советский и российский литературовед, профессор МГУ.
 Примечания